

Patronyme 

 Regina Yaou

Toponyme 

 Yaou
Patronyme ivoirien